Lors de la saison 2006-2007, le FC Bruges évolue en division 1 belge. Il remporte lors de cette saison sa  Coupe de Belgique.

Transferts

Été 2006

Hiver 2007

Saison 2006/2007

Entraîneurs 
 Entraîneur principal :
 Emilio Ferrera jusqu'au 
 Cedomir Janevski
 Entraîneur assistant :
 Franky van der Elst jusqu'au 
 Préparateur physique :
 Jan van Winckel
 Entraîneur des gardiens :
 Dany Verlinden

Joueurs utilisés 

 Meilleur buteur :
 Bosko Balaban 25 buts
 Manasseh Ishiaku 9 buts
 Jeanvion Yulu-Matondo 9 buts
 Joueur le plus utilisé :
 Brian Priske 4005 min (91 %)
 Philippe Clement 3673 min (83 %)
 Stijn Stijnen 3510 min (80 %)

Classement Jupiler League

Les rencontres de la saison

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du FC Bruges

Saison du Club Bruges KV
Bruges, Fc
Bruges, Fc
Bruges, Fc